XL puede referirse a:

 Cuarenta en números romanos.
 La talla para prendas de vestir extra grande (inglés: extralarge): Véase el Código de letras.
 XL Center: un complejo deportivo y de convenciones, anteriormente conocido como el Hartford Civil Center.
 XL_Recordings: una compañía que hace grabaciones de discos

Siglas